Headland kan syfta på följande:

 Headland, Alabama, ort i USA
 Headland, Hartlepool, civil parish i England, Storbritannien